Stati Uniti d'America
 Okolona – città della Contea di Clark, Arkansas
 Okolona – città della Contea di Chickasaw, Mississippi